Pope County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Pope County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Pope County (Illinois) – okres státu Illinois
 Pope County (Minnesota) – okres státu Minnesota